Хуа́н Гарси́я:
 Гарсия, Хуан (1926—2003) — кубинский баскетболист.
 Гарсия, Хуан Карлос (1988—2018) — гондурасский футболист.
 Гарсия, Хуан Пабло (род. 1981) — мексиканский футболист.
 Гарсия, Хуан Франсиско (Хуанфран; род. 1976) — испанский футболист.
 Гарсия, Хуан Энрике (род. 1970) — венесуэльский футболист.
 Гарсия, Хуан (Хуанин) (род. 1977) — испанский гандболист.